La Coppa d'Asia femminile 1980, ufficialmente nota come 2018 Asian Cup Women's Football Tournament, è stata la terza edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi sei nazionali, si è disputato a Calicut dall'11 al 20 gennaio 1980.

Il torneo è stato vinto da  per la seconda volta consecutiva dopo che in finale ha superato le padroni di casa dell'.

Stadi

Squadre partecipanti 

 L'Australia era rappresentata dal lato rappresentativo regionale.

Fase a gruppi

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1980
1980
Competizioni sportive a Kozhikode